Северооне́жск — посёлок городского типа в Плесецком муниципальном районе Архангельской области.

География 
Североонежск расположен на левом берегу реки Онеги, в 36 километрах от районного центра, поселка городского типа Плесецка, в 55 километрах от города Мирного.

История 
Первый дом, положивший начало Североонежску, был построен в феврале 1973 года. Незадолго до этого геологи обнаружили колоссальные залежи бокситов. Осваивать месторождение отправилась, в основном, молодёжь СССР.

29 июня 1974 года на Североонежском месторождении была добыта первая тонна боксита.

Статус посёлка городского типа с 1985 года.

В ходе муниципальной реформы здесь было образовано Североонежское городское поселение.

Демография

Экономика 
В районе посёлка ведётся добыча алюминиевых руд — бокситов (Иксинское месторождение) и базальта. Развита лесная промышленность (заготовка и первичная обработка леса, распил на пиломатериалы).

В Североонежске находится станция Икса — главная станция Заонежской железной дороги (одной из крупнейших в России ведомственных железных дорог).

Культура 
В Североонежске есть своё телевидение, с февраля 1999 года издаётся газета «Курьер Прионежья». В 2012 году построен физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК).

Достопримечательности 
Одной из достопримечательностей Североонежска является геологический музей бокситового рудника.

В 2003 к 9 мая был заложен памятный камень воинам, погибшим в Чечне и Афганистане.

Известные личности 
Вагнер, Иван Викторович, Российский космонавт, Герой Российской Федерации (2022) Союз МС-16 (2020 г.)

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 terrus.ru — база данных России

 Неофициальный сайт о посёлке
 Заонежская железная дорога и фотографии города Североонежска на «Сайте о железной дороге»  
 Североонежск на карте Wikimapia

Появились в 1973 году в России
Населённые пункты Плесецкого района
Посёлки городского типа Архангельской области